Hollestelle ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Huijbrecht Hollestelle (1858–1920), niederländischer Landschafts- und Marinemaler
 Luca Hollestelle (* 1996), niederländische Schauspielerin und Fotomodell